Le nom John Macdonald ou John MacDonald peut désigner :

Divers 
 John Macdonald (1920–2007), psychiatre, plus connu pour avoir découvert la triade Macdonald.

Sport 
 John Anthony McDonald (1875-1948), sénateur canadien ;
 John McDonald (1887-1958}, joueur canadien de hockey sur glace ;
 John McDonald (né en 1974), joueur américain de baseball ;
  (né en 1938), un joueur irlandais de rugby à XV.

Politique 
 John A. Macdonald (1815–1891), premier ministre du Canada ;
 John Sandfield Macdonald (1812–1872), premier ministre de l'Ontario ;
  (1832-1912), général de l’armée de l’Union ;
 John McDonald (1898-1977), homme politique australien.

Arts 
 John D. MacDonald (1916–1986), écrivain américain célèbre pour ses romans policiers et son détective Travis McGee ;
 John Ross MacDonald (1915–1983), écrivain canadien et américain de romans policiers ;
 Joseph MacDonald (1906-1968), directeur de la photographie américain.

Voir aussi